Араука — річка у Колумбії та Венесуелі, ліва притока Оріноко
 Араука — департамент в Колумбії
 Араука — столиця департаменту Араука